Mießl von Zeileisen ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Mießl von Zeileisen (1759–1815), böhmischer Mineraloge und Bergrichter 
 Johann Mießl von Zeileisen (1822–1898), böhmischer Bezirkshauptmann
 Johann Nepomuk Mießl Edler von Zeileisen (1733–1802), böhmischer Bergrichter und Heimatforscher, siehe Johann Nepomuk Mießl
 Johann Optat Mießl von Zeileisen (1768–1842), böhmischer Postmeister, Fabrikbesitzer und Bürgermeister

Siehe auch:
 Mießl von Zeileissen, böhmisches und österreichisches Adelsgeschlecht